

Toponyme 

 Geyer, ville d'Allemagne, en Saxe.

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Albert Geyer (1846-1938), architecte allemand ;
 Andrea Geyer (1971-), artiste allemande installé à New York ;
 Anna Geyer (1893-1973), journaliste et militante socialiste, communiste et féministe allemande ;
 Carl Geyer (1796-1841), entomologiste allemand ;
 Cyrill Geyer (1981-), joueur professionnel suisse de hockey sur glace ;
 Dean Geyer (1986-), auteur-compositeur-interprète et acteur australien ;
 Eduard Geyer (1944-), footballeur et entraîneur est-allemand ;
 Enrique Bolaños Geyer (1928-2021), homme d'État nicaraguayen, président de la République entre 2002 et 2007 ;
 Florian Geyer, (1490-1525), chevalier allemand ;
 Franz Xaver Geyer (1859-1943), missionnaire catholique allemand ;
 Friedrich Geyer (1853-1937), homme politique allemand ;
 Gerhard Geyer (1907-1989), sculpteur allemand ;
 Hermann Geyer (1882-1946), General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Joe Geyer (né en 1944), footballeur et entraîneur est-algérien ;
 Johann Geyer (1807-1875), peintre allemand ;
 Karim Geyer (1904-1992), coureur cycliste algérien ;
 Ludwig Geyer (1904-1992) cycliste allemand ;
 Ludwig Geyer (1779-1821), acteur allemand, le beau-père du compositeur Richard Wagner ;
 Manfred Geyer (né en 1951), biathlète allemand ;
 Matt Geyer (né en 1975), joueur australien de rugby à XIII ;
 Otto Geyer (1843-1914), sculpteur allemand ;
 Stefi Geyer (1888-1956), violoniste hongroise.

Autres 
 (4380) Geyer, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Établissements Geyer Frères, entreprise possédant les marques de boissons Lorina et Crazy Tiger

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand